

Янішев — село в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Янішев — село в гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Янішев — село в гміні Брудзев Турецького повіту Великопольського воєводства